Ломбах — фамилия и топоним. 
 Ломбах, Юрий Владимирович (1921—1999) — советский военачальник, генерал-майор. Участник Великой Отечественной войны.
 Ломбах — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.